Игор Ледяхов е бивш руски футболист и треньор по футбол.

Национален отбор 
Записал е и 15 мача за националния отбор на ОНД, Русия.

Външни препратки 
 National Football Teams

Съветски футболисти
Руски футболисти
Руски треньори по футбол
Футболисти на Ротор Волгоград
Футболисти на Спартак Москва
Футболисти на Спортинг Хихон
Родени в Сочи